Валенти́на Шевче́нко: Шевченко, Валентина Анатольевна (род. 1988) — киргизская спортсменка в различных видах единоборств и боксе.
 Шевченко, Валентина Евгеньевна (род. 1975) — украинская лыжница.
 Шевченко, Валентина Ивановна (род. 1941) — животновод, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Шевченко, Валентина Петровна (1926—2016) — архитектор-реставратор.
 Шевченко, Валентина Семёновна (1935—2020) — украинский комсомольский, партийный и государственный деятель.